Münchner Freiheit (München), een buurt in München
Münchener Freiheit, een Duitse popgroep
Münchener Freiheit (TV-serie), een Duitse TV-Serie
Münchner Freiheit (metrostation), een station van de metro van München